Jean Boulanger peut désigner :
 Jean Boulanger (1606-1660), peintre italien ; 
 Jean Boulanger (1608-1680), graveur français.